skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia
 skrót – dowiązanie do pliku w systemach operacyjnych
 skrót klawiaturowy – kombinacja klawiszy na klawiaturze komputerowej
 skrót – alternatywna, krótsza droga
 skrót perspektywiczny – efekt wizualny

Zobacz też 
 funkcja skrótu
 skrótowiec
 skrótka